Culkin est le nom de famille de 
 Trois frères, tous trois acteurs américains :
 Macaulay Culkin (né en 1980)
 Rory Culkin (né en 1989) 
 Kieran Culkin (né en 1982)
 Kit Culkin, (né en 1944), acteur américain.
 , (née en 1983), playmate et mannequin de charme américain.

Homonymie de patronyme